Centrale del latte di Brescia
Centrale del latte di Napoli
Centrale del Latte di Roma
Centrale del latte di Salerno
Centrale del Latte di Torino
Centrale del Latte della Toscana
Centrale del latte di Vicenza
Centrale del Latte di San Marino (già Azienda Autonoma di Stato per la gestione della Centrale del Latte)